Timoféievka (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Timoféievka (Kursk), localitat de la província de Kursk, a Rússia
 Timoféievka (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia